Yurix es un Entorno de desarrollo de  libre de modelos matemáticos. Brinda la posibilidad de realizar grandes cálculos numéricos aplicados en una gran cantidad de ramas de la ciencia. Se destacan ingeniería y Simulación, entre otras. Uno de los objetivos de Yurix es superar al software de uso propietario.

Las principales características del software 

Posee un intérprete de lenguaje de programación de alto nivel que nos da la posibilidad no solo de crear funciones, sino nos sumerge en el mundo de la orientación a objetos, que desde luego es de mucha ayuda sobre todo en el desarrollo de simulaciones y además facilita la integración con las plataformas .NET como Mono desarrollada por Novell, todo esto desde un código fuente. 

Yurix al igual que Matlab y Octave tiene un lenguaje diseñado para el acceso a paquetes de algoritmos desarrollados por la Universidad de California, Berkeley y otras más, y publicados bajo licencia BSD; el paquete consiste en cientos de funciones de álgebra lineal desarrollados en el lenguaje Fortran, además de funciones propias de Yurix. El tipo de lenguaje hace que la documentación sea reutilizada para Yurix. 

Para el cálculo numérico usa variables tipo caracteres, escalares, matriciales, complejas o tipo celdas (que es una matriz que puede contener otras matrices, cadenas de caracteres y los demás tipos), para el fácil manejo de base de datos, iguales al de Matlab u Octave, pero en Yurix adicionales a esas tiene un nuevo tipo de variable llamada Object, con el objetivo de facilitar el desarrollo de simulaciones. 

En Yurix se pueden desarrollar aplicaciones con interfaz gráfica de usuario (GUI), que mediante ventanitas y la orientación a objetos se optimizará el proceso de producción de software. 

Posee funciones para el manejo de expresiones algebraicas matriciales y simbólicas, gráfica de funciones en 2D. 

Está provisto de una interfaz gráfica de usuario en un completo Entorno de Desarrollo Integrado, que posee herramientas como el editor, el espacio de trabajo, nuestra capeta de trabajo, historial de la línea de comandos, ayuda interactiva al escribir funciones en línea de comandos, etc.; detallaremos a continuación las principales herramientas.

El editor 
Permite elaborar el código con características como el coloreado de las palabras reservadas del lenguaje, ver el prototipo de las funciones que estemos escribiendo, variables que se estén usando etc.

Línea de comandos 
Permite ejecutar los scripts, funciones y clases que hayamos desarrollado, este intérprete presenta características como la ayuda al escribir funciones, mostrándonos los posibles nombres de funciones que completen de forma correcta a los caracteres que vayamos escribiendo además del prototipo de las funciones.

El espacio de Trabajo 
Permite ver de forma gráfica los nombres, el tipo, el valor y la clase de las variables creadas.

La carpeta de trabajo 
Muestra la información en detalle de los archivos, scripts, clases y funciones de la carpeta activa del entorno.

El historial de la línea de Comandos 
Aquí se muestra la información de forma clara y ordenada por fecha de las sentencias que hayamos introducido en la línea de comandos, en sesiones anteriores y en la actual.

Véase también 
GNU Octave
Lenguaje de programación R
GNU Maxima

Enlaces externos 
La página oficial del proyecto es:
yurix-project.sourceforge.net

Software matemático
Software libre